een laan langs een molen.

in Friesland:
 een straat in Beetsterzwaag, Ferwerd, Mildam, Pingjum en Rottum.

in Groningen:
 een straat in Beerta, Bellingwolde, Bierum, Grootegast, Meeden, Midwolda, Nieuw-Beerta, Noordbroek, Siddeburen, Vlagtwedde en 't Waar.

in Drenthe:
 een straat in Frederiksoord en Nieuw-Buinen.

in Gelderland:
 een straat in Beneden-Leeuwen, Ruurlo, Vuren en Westervoort.

in Utrecht:
 een straat in Bussum en IJsselstein.

in Noord-Holland:
 een straat in De Cocksdorp op Texel, Heemstede en Uithoorn.

in Zuid-Holland:
 Molenlaan (Rotterdam), een straat in Rotterdam-Hillegersberg, genoemd Berchs Molelaentge in 1611.
 Molenlaankwartier, een buurt rond de Molenlaan in Rotterdam.
 Molenlaan (Voorschoten), een oude straat in het centrum van Voorschoten.
 een straat in Bergambacht vernoemd naar de molen Den Arend.
 een straat in Voorburg genoemd in 1435, hernoemd tot Koninginnelaan in 1896.
 een straat in Groot-Ammers, Hazerswoude-Rijndijk, Hillegom, Honselersdijk, Leerdam, Maasdam, Moordrecht, Nieuwveen, Papendrecht, Pijnacker, Rijswijk, Schipluiden, Sommelsdijk, Spijkenisse.

in Noord-Brabant:
 een straat in Deurne en Dinteloord.

in Zeeland:
 een straat in Yerseke.

in Limburg:
 een straat in Susteren.